

События 

 Поход на Рим Генриха, сына Фридриха Барбароссы. Бегство папы Урбана в Венецию, где он и умер.
 Восстание в Болгарии против византийцев во главе с Петром и Асенем. Поход в Болгарию войск Исаака II Ангела. Ангел выбил их из горных теснин и разграбил всю страну. Пётр и Асень бежали за Дунай. Армия ромеев отступила. Асень соединился с половцами и вернулся в Болгарию. Болгары напали на Византию.
 Ангел отправил на болгар Алексея Врана, но тот в Адрианополе провозгласил себя императором. Вран разбил войско Ангела и подошёл к столице. Кесарь Кондрат выступил против Врана и разгромил его, Вран погиб. Мятежники, оставшиеся в живых, были прощены.
 После смерти Балдуина V королевой Иерусалима стала Сибилла I, а королём-консортом Ги де Лузиньян.
 С падением Лахора, завоеванного Мухаммадом Гури, династия Газневидов прекратила существование.
 Убит Минамото Юкииэ (Ёсимори). Умер Тайра Ёримори.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1186 году
 Угэдэй - каган Монгольской империи
 18 мая — Константин Всеволодович (ум. 1218) — ростовский князь и великий князь владимирский, старший сын Всеволода III Юрьевича.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1186 году
 24 мая — Никита Столпник
 Иоанн (архиепископ новгородский)
 Балдуин V Иерусалимский

См. также